Коларовка — название населённых пунктов на Украине:
 Коларовка — до 2016 года название села Болгарка в Приморском районе Запорожской области.
 Коларовка — до 2016 года название посёлка  Каравеллово в Витовском районе Николаевской области.